Ж има више значења:
 Ж (ћириличко)
 Ж (слово латинице)